Sabana Grande – miejscowość w Portoryko
 gmina Sabana Grande (ang. Sabana Grande Municipio) w Portoryko
 Sabana Grande – miejscowość w Wenezueli w stanie Trujillo